Гри́дина — топоним в России:
 Гридина — река в Республике Карелия, впадает в Белое море.
 Гридина — деревня в Карачевском районе Брянской области.